Премия «Тони» за лучшую хореографию — одна из категорий премии Тони, присуждаемая с 1947 года за вклад в постановку танцев для мюзиклов и музыкальных спектаклей. До 1956 года имена номинантов не анонсировались.

Победители размещены вверху соответствующей году графы и дополнительно выделены.

1947—1949

1950—1959

1960—1969

1970—1979

1980—1989

1990—1999

2000—2009

2010—2017

Обладатели наибольшего количества наград и номинаций 
Наибольшее количество наград получил Боб Фосси — он выигрывал 8 раз. 5 побед у Майкла Беннетта, Гауэра Чэмпиона и Майкла Кидда. По 4 награды у Сьюзен Строман и Томми Тьюна.

Рекордсмены среди номинантов: Боб Фосси — 11 номинаций; Майкл Беннетт и Сьюзен Строман по 10 номинаций; Майкл Кидд, Грасиела Даниеле и Онна Уайт (два последних хореографа при большом количестве выдвижений не получили ни одной премии) по 8 номинаций; Роб Эшфорд, Гауэр Чемпион, Джерри Митчелл по 7 номинаций.

Примечания

Комментарии 

Премия «Тони»